Матвей Михайлович Муравьёв  (1762 — ) — русский вице-адмирал.

Биография 
Родился в семье поручика артиллерии Михаила Марковича Муравьёва.

В 1774 году был зачислен в Морской кадетский корпус. После производства в чин гардемарина 16 марта 1778 года совершил несколько учебных компаний, а после сдачи экзаменов Высочайшим указом был произведен 1 мая 1781 года в чин мичмана.

В 1781—1782 годах совершил плавание в Ливорно и обратно, а затем совершил несколько морских компаний в Балтийском море.

9 мая 1785 года произведен в чин лейтенанта, а в 1787 году был причислен к Морскому кадетскому корпусу в чине поручика.

Во время русско-шведской войны на фрегате «Брячислав» участвовал в Гогландском сражении, на 100-пушечном корабле «Ростислав» участвовал в Эландском сражении и на 100-пушечном корабле «Двенадцать Апостолов» — в Красногорском и Выборгском сражениях. За отличие 6 июля 1790 года был произведен в чин капитан-лейтенанта.

В 1792—1795 годах командуя 38-пушечным гребным фрегатом «Павел» в составе гребной эскадры находился в практических плаваниях в Финском и Рижском заливе и финляндских шхерах.

12 марта 1798 года произведен в чин капитана 2-го ранга и в том же году был пожалован орденом Св. Анны III степени на шпагу.

В 1799—1800 годах состоял эскадр-майором при императоре Павле I и командовал флагманским 40-пушечным фрегатом «Эммануил». За отличие по службе был произведен 8 декабря 1799 года в чин капитана 1-го ранга и 18 июля 1800 года пожалован орденом Св. Иоанна Иерусалимского кавалерского креста.

26 ноября 1802 года «за беспорочную выслугу восемнадцати шестимесячных морских кампаний» был награждён орденом Св. Георгия IV степени.

В 1803 году назначен обер-экипажмейстером флота с производством 16 февраля 1804 года в чин капитан-командора.

8 января 1809 года произведен в чин контр-адмирала и в следующем году назначен директором Аудиторского департамента министерства военно-морских сил.

Во время Отечественной войны командовал эскадрой легких и гребных судов на Балтийском море.

30 августа 1814 года произведен в чин вице-адмирала, а в 1819 году за усердное управление вверенным департаментом был пожалован орденом Св. Владимира II степени.

Семья 
Жена (с 24 октября 1798 года) — Анна Изотовна Пушкина (1777—1835), дочь генерал-майора, получила в качестве приданого усадьбу Затуленье.
В браке родились:
 Татьяна (11.03.1802— ?), крещена 14 марта 1802 года в церкви Вознесения  при восприемстве А. С. Муравьёвой; замужем за Н. Н. Хвастовским.
 Павел (26.06.1804—31.08.1848), статский советник; мичманом участвовал в кругосветном плавании на фрегате «Крейсер» в 1822—25 гг. В 1854 году экипажем фрегата «Паллада» по его фамилии назван мыс Муравьёва (ныне Калмагак) на восточном побережье полуострова Корея.
 Пётр (12.07.1805—10.10.1857), действительный статский советник, председатель Нижегородской казенной палаты.
 Елизавета (08.03.1808—26.12.1840)
 Николай (12.02.1810—05.03.1879), коллежский советник.
 Анна (28.07.1811— ?)
 Матвей (10.07.1813— ?), капитан.
 Екатерина, замужем за Иваном Михайловичем фон Бландовым, их сын Владимир.

Примечания

Литература 
 

Вице-адмиралы (Российская империя)
Участники Русско-шведской войны 1788—1790